Csehország
 Michalovice, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Michalovice, település a Litoměřicei járásban
 Michalovice, Petrovice I településrésze a Kutná Hora-i járásban
 Michalovice, Mladá Boleslav településrésze a Mladá Boleslav-i járásban